Владимир Николаевич Волков:
 Волков, Владимир Николаевич (1932—2005) — французский писатель русского происхождения.
 Волков, Владимир Николаевич (род. 1948) — российский политик.
 Волков, Владимир Николаевич (род. 1954) — российский учёный, философ.